Schmida heißen folgende geographischen Objekte:
 Schmida (Gemeinde Hausleiten), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Schmida (Fluss), Nebenfluss der Donau im nördlichen Niederösterreich